Il doppio del torneo di tennis Hypo Group Tennis International 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Thomas Muster e Claudio Panatta che hanno battuto in finale Francesco Cancellotti e Simone Colombo 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Alberto Mancini /  Christian Miniussi (semifinali)
 Jaroslav Navrátil /  Karel Nováček (quarti di finale)

 Thomas Muster /  Claudio Panatta (campioni)
 Massimo Cierro /  Alessandro De Minicis (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hypo Group Tennis International 1988